Aguilera puede referirse a:

Toponimia 
España
 Ca N'Aguilera, barrio del municipio de Piera, en la comarca de la Anoia en Cataluña.
 Aguilera, pedanía del municipio de Bayubas de Abajo, en la provincia de Soria.
Chile
 Volcán Aguilera

Apellido 
 Aguilera, apellido

Personajes 
 Alberto Aguilera (1842-1913), político y jurisconsulto español, también llegó a ser alcalde de Madrid en varias ocasiones entre 1901 y 1910.
 Francisco Aguilera y Egea (1857-1931) fue un militar y político español.
 Christina Aguilera (1980) Cantante estadounidense.
 Francisco Vicente Aguilera (1821-1877) Hacendado cubano.
 Demetrio Aguilera Malta (1909-1982) Escritor ecuatoriano que desempeñó diversos cargos del gobierno.
 Carlos Alberto Aguilera (1964) delantero uruguayo destacado sobre todo por sus buenas actuaciones en la liga italiana a principio de la década de 1990.
 Carlos Aguilera (1945-2009) director de teatro uruguayo.
 Ali Aguilera (1967) abogado, filántropo y empresario venezolano.
 José Manuel Aguilera Es un compositor, guitarrista, cantante y productor mexicano.
 Federico Olóriz Aguilera (1855-1912) Fue un médico e investigador español.
 Marián Aguilera (1977) Es una actriz española. 
 Juan Aguilera (1962) Es un extenista español. 
 Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627) Fue un organista y compositor español.
 Gonzalo de Aguilera Munro (1886-1965) Aristócrata, terrateniente y capitán del ejército español en la Guerra Civil Española, desempeñó la función de oficial de prensa de Franco y de Emilio Mola.
 Alejandro Aguilera González (1964) Pintor cubano.
 Juan Miguel Aguilera (1960) Es un escritor de ciencia ficción español.
 Eduardo Aguilera (1950) es un político chileno.
 Jacqueline Aguilera (1976) Fue Miss Mundo en 1995, en representación de Venezuela.
 Isabel Aguilera (1961) Es una directiva y consejera de empresas.
 Rubén Dario Costas Aguilera (1955) Es un político boliviano.
 Julián Marías Aguilera (1914-2005) Ensayista y distinguido filósofo español, es el discípulo más destacado de Ortega y Gasset.
 Jaime Roldós Aguilera (1940-1981) Fue presidente constitucional de Ecuador desde el 10 de agosto de 1979 hasta el 24 de mayo de 1981.
 Ventura Ruiz Aguilera (1820-1881) Fue un escritor español.
 Diego Marín Aguilera (1757-1799) Inventor español, uno de los precursores de la ciencia aeronáutica.
 Fernando Aguilera Carvajal (1948), futbolista español.
 Juan Aguilera Núñez (1985), futbolista español.

Otros usos 
 Estadio Ramón Tahuichi Aguilera: Es un estadio multiuso, mayormente utilizado para el fútbol. En él se juega los torneo de competición del fútbol boliviano.